Pale kan syfta på följande platser:

 Pale (namn) – ett förnamn

Bosnien och Hercegovina 

 Pale (ort i Bosnien och Hercegovina), 
 Opština Pale, kanton, Republika Srpska, 
 Općina Pale, kommun, Federationen Bosnien och Hercegovina,

Afrika 
 Palé, en stad i Guinea
 San Antonio de Palé, Annobon, Ekvatorialguinea

Indien 

 Palle (ort i Indien), ort, Goa, North Goa, 
 Pale (ort i Indien), Goa, South Goa, 

Robotskapade Bosnien och Hercegovinaförgreningar
Robotskapade Indienförgreningar